Карл Алберт Савойски-Пиемонт (; * 2 октомври 1798, Торино; † 28 юли 1849, Порто, Португалия) е крал на Сардиния (1831 – 1849) и херцог на Савоя (1831 – 1849).

Биография 
Той е син на Карл Емануил Савойски-Каринян (1770 – 1800) и съпругата му Мария Христина Саксонска (1770 – 1851), дъщеря на херцог Карл Саксонски от Полша и Курландия

От 1800 г. Карл Алберт има титлата княз на Каринян и до пълнолетието е под опекунството на майка му. През 1831 г. умира бездетният крал Карл Феликс (петият син на крал Виктор-Амадей III) и Карл Алберт като негов далечен братовчед го последва на трона. Той се отрича от престола през 1849 г. в полза на сина си Виктор Емануил и напуска Италия. Умира на 28 юли същата година на 50 години в манастир в Порто, Португалия. Погребан е на 14 октомври 1849 г. в царската базилика Суперга в Торино.

Семейство 
Карл Алберт се жени на 19 години на 30 септември 1817 г. в катедралата на Флоренция за принцеса Мария Терезия фон Хабсбург-Австрия-Тоскана (* 21 март 1801, Виена; † 12 януари 1855, Торино), дъщеря на великия херцог Фердинанд III от Тоскана и принцеса Мария-Луиза Бурбон-Неаполитанска-Сицилианска. Те имат децата:
 Виктор Емануил II (* 14 март 1820; † 9 януари 1878), крал на Италия
 Фернанд Мария (* 15 ноември 1822; † 10 февруари 1855), от 1831 г. първият херцог на Генуа, женен 1850 г. за принцеса Мария Елизабет Саксонска (1830 – 1912)
 Мария Христина (* 2 юли 1826; † 15 юли 1827), принцеса на Сардиния

Галерия

Източници

Външни препратки 
 Genealogy of recent members of the House of Savoy
 Carlo Alberto I King of Sardinia, Genealogics – Leo van de Pas
 CARLO ALBERTO, re di Sardegna, treccani.it/enciclopedia

Родени през 1798 година
Починали през 1849 година
Савойска династия
Крале на Сардиния
Херцози на Савоя
Родени в Торино
Хора от Порто
Пиемонтци
Торинци